Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 521 dans le monde.

 Route fédérale 521 en Allemagne
  dans certains pays